An der Qualifikation für die U-21-Fußball-Europameisterschaft 1998 beteiligten sich 46 Nationalmannschaften und ermittelten die Teilnehmer für die Endrunde, die in der Zeit von 23. bis 31. Mai 1998 in Rumänien ausgetragen wurde.

Die Ausscheidungsspiele in den neun Qualifikationsgruppen wurden am 23. April 1996 gestartet und am 29. Oktober 1997 abgeschlossen.

Während sich Deutschland für die Endrunde qualifizieren konnte, mussten Österreich und die Schweiz nach den Gruppenspielen ausscheiden.

Modus 

Die 46 Nationalmannschaften wurden in neun Gruppen – acht Gruppen zu fünf und eine Gruppe zu sechs Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die sieben besten Gruppensieger (gelb gekennzeichnet) waren direkt für die Endrunde qualifiziert. Die beiden schlechtesten Gruppensieger (grün gekennzeichnet) hatten ein Play-off um den achten Startplatz in der Endrunde zu bestreiten.

Teilnehmer

Abschneiden der deutschsprachigen Mannschaften

Deutschland 
Keine Blöße gab sich Deutschland in Qualifikationsgruppe 9. Mit Ausnahme zweier 1:1-Unentschieden in der Ukraine und daheim gegen Portugal konnten alle Spiele gewonnen werden. Den höchsten Sieg gab es dabei mit 7:0 über Armenien. In der Endabrechnung ergab dies für Deutschland den klaren Gruppensieg vor der Ukraine und Portugal und die sichere Qualifikation für die Endrunde.

Österreich 
Durchaus ehrenvoll schlug sich Österreich in der Qualifikationsgruppe 4. Gegen Gruppensieger Schweden war für Österreich jedoch nichts zu holen, denn sowohl das Auswärtsspiel (1:4), als auch das Heimspiel (0:4) gingen ganz klar verloren. Den höchsten Heimerfolg gab es mit 7:1 gegen Estland. Durch ein 1:1 in Belarus und einen 2:0-Heimsieg durfte sich Österreich am Ende über den zweiten Gruppenplatz freuen.

Schweiz 
Die Schweiz legte in Qualifikationsgruppe 3 einen klassischen Fehlstart hin. Einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden in Finnland folgte eine schwere 3:7-Heimschlappe gegen Norwegen und eine 0:1-Niederlage in Frankreich. Damit war die Qualifikation für die Schweizer schon nach drei Spielen in unerreichbare Ferne gerückt. Am Ende reichte es schließlich nur für den dritten Platz hinter dem überraschenden Gruppensieger Norwegen, der Frankreich auf Platz zwei verwies.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 2 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 3 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 4 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 5 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 6 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 7 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 8 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Gruppe 9 
Tabelle

|}
Spielergebnisse

Ermittlung der Endrundenteilnehmer 

Die sieben besten Gruppensieger – als Vergleich wurden die Resultate der vier Bestplatzierten Mannschaften der jeweiligen Gruppen herangezogen – waren direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Der achte Endrundenplatz wurde in einem Play-off zwischen den beiden schlechtesten Gruppensiegern ermittelt.

Tabelle der Gruppensieger 

|}

Play-off um den 8. Endrundenplatz 

|}

Endrundenteilnehmer 
Für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 1998, die in der Zeit vom 23. bis 31. Mai 1998 in Rumänien ausgetragen wurde, hatten sich folgende Nationen qualifiziert:

Weblinks 
 UEFA.com: Offizielle Seiten zur UEFA-U21-Europameisterschaft
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation: European U-21 Championship 1998 (englisch; abgerufen am 28. Dezember 2008)

Qualifikation 1998
Fußballveranstaltung 1996
Fußballveranstaltung 1997